Spaniens landslag i basket kan syfta på:

Spaniens herrlandslag i basket.
Spaniens damlandslag i basket.